Maria Luisa von Spanien ist der Name folgender Personen:

 Maria Luisa von Spanien (1782–1824) (María Luisa de Borbón y Sajonia), Königin von Etrurien und Regentin für ihren Sohn
 Maria Ludovica von Spanien (María Luisa de Borbón y Borbón-Parma; 1745–1792), spanische Prinzessin, Kaiserin des Heiligen Römischen Reichs